Utricularia costata  — однолетнее плотоядное растение, вид рода Пузырчатка (Utricularia) семейства Пузырчатковые (Lentibulariaceae).

Распространено в Бразилии и Венесуэле. Произрастает во влажных почвах среди скал или в саваннах. Первоначально вид был описан Питером Тейлором в 1986 году.

Классификация 
Вид Utricularia costata входит в род Пузырчатка (Utricularia) семейство Пузырчатковые (Lentibulariaceae).

См. также 
 Виды рода Пузырчатка

Примечания

Литература 
   

Флора Южной Америки
Хищные растения
Эндемики Южной Америки
Пузырчатковые